Falkland  peut désigner :
 Falkland, un village écossais ;
 Falkland Islands, nom anglais des Îles Malouines ;
 Falkland, une ville américaine située en Caroline du Nord.